Villanueva del Rosario és un poble de la província de Màlaga (Andalusia), que pertany a la comarca de la Comarca Nororiental de Málaga.

Demografia

Referències 

Municipis de la Comarca Nororiental de Málaga